Sven Andersson – ex calciatore svedese nato nel 1907
Sven Andersson – ex calciatore svedese nato nel 1963
Sven Andersson – politico svedese